Аллсвенскан 1944/1945 () — 21-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 30 июля 1944 года и закончился 3 июня 1945 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1944/1945
Швеция
1945 год в Швеции
Футбол в Европе в 1945 году
1944 год в Швеции